Lehmkuhle bezeichnet:

 Lehmkuhle, Kuhle zur Gewinnung von Baulehmen
 Lehmkuhle (Bottrop), Stadtteil von Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 Lehmkuhle (Remscheid), Wohnplatz in Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Waldlehrpfad Lehmkuhle bei Wildeshausen, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen

Siehe auch:

 Lehmkuhl
 Lehmgrube
 Lehmkuhlen
 Tonkuhle